

Persone
 Giovanni Boato – fisico italiano
 Marco Boato – politico italiano
 Michele Boato – docente, scrittore e politico italiano

Altro
 Boato sonico – suono prodotto dal cono di Mach